Білборд або рекламний щит — вид зовнішньої реклами у вигляді щита, що встановлюється зазвичай вздовж вулиць, трас.
 Billboard — щотижневий американський журнал, присвячений музичній індустрії.

Багатозначні терміни